Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2012—2013 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вшосте здобув Желєзнічар.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Широкі Брієг взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2012—2013
2. Клуби Борац, Челік, Олімпік, Славія та Леотар не отримали ліцензію на участь у єврокубках через фінансові проблеми та проблеми з інфраструктурою.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2012—2013
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2012 у спорті Боснії та Герцеговини
2013 у спорті Боснії та Герцеговини